The Temper Trap — австралийская инди-рок-группа из Мельбурна, чью музыку отличают атмосферный звук, мощные гитарные сеты и пульсирующий ритм. Дебютный альбом «Conditions», вышедший летом 2009 года, получил положительные отзывы критиков и имел коммерческий успех. Композиции группы, в первую очередь «Sweet Disposition», часто используются как саундтреки рекламных роликов, фильмов и компьютерных игр.

История 

Группа образовалась в 2005 году, и уже в следующем выпустила мини-альбом, имевший относительный успех на родине. Выступления на лондонском Musexpo в октябре 2008 года и на South by Southwest в марте 2009 года привлекли к «The Temper Trap» внимание любителей музыки других стран. Группа вошла в 15 самых перспективных музыкальных исполнителей 2009 года по версии BBC (англ).

В конце 2008 года группа начала записывать дебютный студийный альбом «Conditions» в Мельбурне, а закончила его в марте следующего в Лондоне.
По словам Даги Мандаги, влияние на содержание альбома оказали Принс, Radiohead, Massive Attack и U2.
Альбом вышел в Австралии 19 июня 2009 года, где добрался до 9-го места в национальном чарте. 10 августа он появился на прилавках Великобритании, позже поднявшись до 25-го места в UK Albums Chart. Альбом был выпущен в разных странах тремя различными лейблами. Ремикс Axwell & Dirty South на композицию «Sweet Disposition», часто звучавший в сетах Swedish House Mafia, принёс группе дополнительную популярность.

В начале мая 2009 года группа переехала в Лондон, где давно мечтали работать её участники.
В сентябре «The Temper Trap» отправились в турне по Британии вместе с «Goldhawks» на разогреве. В конце ноября 2009 года группа отменила германские концерты, билеты на которые были распроданы, чтобы вернуться в Австралию и выступить на ARIA Music Awards.

В 2010 году «The Temper Trap» отправились в тур по Великобритании, затем по Австралии и США, где они выступили в нескольких телешоу. После завершения турне участники планировали записать второй студийный альбом, который должен был выйти в конце 2011 года.

Состав группы 
 Даги Мандаги — лид-вокал, гитара
 Джонатан Ахерн — бас, вокал
 Тоби Дандес — ударные
 Джозеф Грир — гитара, клавишные, вокал

Бывший участник: Лоренцо Силлито - ушёл из группы в конце 2013 года в связи со скорым пополнением в его семье.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы 
 2006 – The Temper Trap EP

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 

Рок-группы Австралии
Группы построка
Инди-рок-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Лауреаты премии ARIA за лучший рок-альбом